Ляпуны — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 5 км к северо-востоку от центра города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 135 человек, на 2012 год — 113 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района